Капуя:

 Капуя — город в Италии.
 Княжество Капуя — фактически независимое государство в IX—XII веках.